Albano Carrisi, cantante popular italiano
 Cristèl Carrisi, cantante, presentadora de televisión y diseñadora italiana
 Donato Carrisi, escritor, guionista y periodista italiano
 Ylenia Carrisi, hija mayor de los cantantes Al Bano y Romina Power